L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis d'Istanbul se déroule du 19 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
Sorana Cîrstea remporte le tournoi en simple en battant en finale Elise Mertens. Il s'agit de son  en carrière, près de 13 ans après son premier titre à Tachkent en 2008.

En double, Veronika Kudermetova et Elise Mertens remportent le tournoi en battant en finale les Japonaises Nao Hibino et Makoto Ninomiya. Il s'agit de leur premier titre ensemble et de leur  et  respectif en carrière dans la catégorie.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2021
Istanbul
Sport en Turquie en 2021
Tennis en avril 2021